Cantarranas kan syfta på följande platser:

Honduras 

 San Juan de Flores (ort), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 Cantarranas, Hidalgo, Huehuetla, 
 Cantarranas, Guerrero, Florencio Villarreal, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar